Misthaufen bezeichnet
den Lagerplatz von Mist
in Österreich auch einen Komposthaufen
namentlich:
Misthaufen (Berg), 2436 m,  Berg in Vorarlberg
Misthaufen (Band), österreichische Musikgruppe 

Siehe auch